L'appellation Mérou noir est le nom vernaculaire de deux espèces de mérous du genre Epinephelus :
 Epinephelus marginatus, aussi appelée Mérou brun ;
 Epinephelus caninus, aussi appelée Mérou gris.

Les mérous noirs sont aussi parfois appelés « bars noirs » sur les étals des poissonniers et dans la restauration

Notes et références 

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu